Amylaza ślinowa – enzym zaliczany do amylaz, występujący w ludzkiej ślinie. Jej rola polega na wstępnym trawieniu węglowodanów, poprzez rozcinanie wiązań 1,4-α-glikozydowych. Jest aktywny przy pH 4–11 przy optimum równym 6. Zachowuje działanie wyłącznie w obecności jonów chlorkowych. Łącznie amylaza ślinowa trawi około 30% skrobi co wykazano badając pacjentów z niewydolnością trzustki.

.

Przypisy

Bibliografia 
 

Amylazy